Prva makedonska nogometna liga najviše je nogometno natjecanje u Sjevernoj Makedoniji, u organizaciji Makedonskog nogometnog saveza.

Liga je nastala 1992. poslije stvaranja samostalne Republike Makedonije i povlačenja makedonskih klubova iz Jugoslavenskog nogometnog saveza. Makedonski nogometni savez primljen je u FIFA i UEFA 1994. godine, pa makedonski klubovi od 1995. izlaze i na europsku scenu. Makedonija je u veljači 2019. godine promijenila ime države u "Sjeverna Makedonija". 

Prvo makedonsko prvenstvo održano je u sezoni 1992./93. i u njemu je sudjelovalo 18 klubova. Sljedeće dvije sezone Prva liga imala je 16 klubova, pa 15 (jedna sezona), 14 klubova (5 sezona), da bi se od sezone 2001./02. prešlo na 12 klubova. Prvenstvo se danas sastoji od tri dijela i svatko sa svakim igra po tri utakmice.

U svim sezonama od nastanka lige sudjelovao je samo Vardar.

Prve četiri momčadi u ligi

Uspješnost klubova 
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%"
!klub !!sjedište !!općina !!regija !!prvak !!sezone !!doprvak !!treći !!četvrti !!napomene, bivši nazivi 
|-
|Vardar ||Skoplje || ||Skoplje ||11 ||<small> 1992./93., 1993./94., 1994./95., 2001./02., 2002./03., 2011./12., 2012./13. 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2019./20. ||4 ||4 ||5 ||<small> 
|-
|Rabotnički ||Skoplje || ||Skoplje ||4 ||<small> 2004./05., 2005./06., 2007./08., 2013./14. ||3 ||3 ||6 ||<small> Rabotnički Kometal 
|-
|Sileks ||Kratovo ||Kratovo ||Sjeveroistok ||3 ||<small> 1995./96., 1996./97. 1997./98. ||6 ||1 ||1 ||<small> 
|-
|Shkëndija ||Tetovo ||Tetovo ||Polog ||3 ||<small> 2010./11., 2017./18., 2018./19. ||2 ||3 ||1 ||<small> Škendija 
|-
|Sloga Jugomagnat ||Skoplje ||Čair ||Skoplje ||'3 ||<small> 1998./99., 1999./2000., 2000./01. ||2 ||2 ||0 ||<small> Sloga  2012. se spojili u "Shkupi" - sljednik "Sloge Jugomagnat" 
|-
|Pobeda ||Prilep ||Prilep ||Pelagonija ||2 ||<small> 2003./04., 2006./07. ||2 ||4 ||4 ||<small> ugašen 2010.; "Pobeda" (osnovana 2010.) sljednik 
|-
|Makedonija Gjorče Petrov ||Skoplje ||Gjorče Petrov ||Skoplje ||1 ||<small> 2008./09. ||1 ||2 ||0 ||<small> Makedonija, Makedonija Asiba, Makedonija GP 
|-
|Renova ||Džepčište ||Tetovo ||Polog ||'1 ||<small> 2009./10. ||0 ||2 ||3 ||<small> 
|-
|Metalurg ||Skoplje || ||Skoplje ||0 ||<small> ||3 ||1 ||0 ||<small> 
|-
|Belasica ||Strumica ||Strumica ||Jugoistok ||0 ||<small> ||2 ||0 ||1 ||<small> Belasica GC 
|-
|Milano ||Kumanovo ||Kumanovo ||Sjeveroistok ||0 ||<small> ||2 ||0 ||0 ||<small> 
|-
|Horizont ||Turnovo ||Bosilevo ||Jugoistok ||0 ||<small> ||1 ||1 ||0 ||<small> Turnovo 
|-
|Balkan ||Skoplje ||Čair ||Skoplje ||0 ||<small> ||0 ||2 ||0 ||<small> ugašeni 2012. 
|-
|Pelister ||Bitolj ||Bitolj ||Pelagonija ||0 ||<small> ||0 ||1 ||5 ||<small> Pelister Bitola 
|-
|Cementarnica 55 ||Skoplje || ||Skoplje ||0 ||<small> ||0 ||1 ||0 ||<small> 
|-
|Akademija Pandev ||Strumica ||Strumica ||Jugoistok ||0 ||<small> ||0 ||1 ||0 ||<small> 
|-
|Shkupi ||Skoplje ||Čair ||Skoplje ||0 ||<small> ||0 ||0 ||2 ||<small> Škupi, sljednik "Sloge Jugomagnat 
|-
|}
 stanje sa sezonom 2019./20. 

 Sudionici 

 Sastav prve lige u sezoni 2013./14.  

 Sudionici Prve lige od osnivanja 1992./93.  Stanje sa sezonom 2013./14.''

Lista strijelaca

Unutarnje poveznice 
 Prvenstvo Jugoslavije u nogometu
 Makedonski nogometni kup
 Sjevernomakedonski nogometni savez

Vanjske poveznice 
  ffm.mk, Sjevernomakedonski nogometni savez 
  MacedonianFootball.com 
  uefa.com, Macedonian First League 
  /int.soccerway.com, ''North Macedonia - First League 
  worldfootball.net, North Macedonia » 1. MFL

Izvori 
  rsssf.com, (North) Macedonia - List of Champions 
  Samtlige mestre fra Makedonien / Nordmakedonien, pristupljeno 9. rujna 2020.  
  claudionicoletti.eu, NORTH MACEDONIA (F.Y.R. MACEDONIA)- LEAGUE FINAL TABLES, pristupljeno 9. rujna 2020. 
  

 
Prvoligaška nogometna natjecanja